

Єпископи 
 Грегоріо Мартінес Сакрістан

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 200.000 || 200.000 || 100,0 || 276 || 228 || 48 || 724 ||  || 70 || 426 || 248
|-
| 1970 || ? || 201.748 || ? || 380 || 291 || 89 || ? ||  || 157 || 749 || 270
|-
| 1980 || 185.623 || 185.825 || 99,9 || 306 || 247 || 59 || 606 ||  || 90 || 642 || 272
|-
| 1990 || 181.000 || 182.000 || 99,5 || 242 || 212 || 30 || 747 ||  || 36 || 593 || 303
|-
| 1999 || 168.449 || 169.449 || 99,4 || 240 || 213 || 27 || 701 ||  || 35 || 555 || 304
|-
| 2000 || 168.449 || 169.449 || 99,4 || 239 || 213 || 26 || 704 ||  || 35 || 557 || 304
|-
| 2001 || 167.620 || 168.620 || 99,4 || 229 || 205 || 24 || 731 ||  || 32 || 533 || 304
|-
| 2002 || 166.140 || 167.140 || 99,4 || 224 || 201 || 23 || 741 ||  || 30 || 531 || 304
|-
| 2003 || 165.940 || 167.140 || 99,3 || 217 || 196 || 21 || 764 ||  || 29 || 528 || 304
|-
| 2004 || 164.228 || 165.428 || 99,3 || 215 || 193 || 22 || 763 ||  || 31 || 529 || 304
|-
| 2010 || 165.000 || 167.100 || 98,7 || 193 || 172 || 21 || 854 ||  || 27 || 468 || 303
|-
| 2014 || 155.943 || 159.943 || 97,5 || 162 || 145 || 17 || 962 ||  || 22 || 415 || 303
|}

Посилання